AmeriKKKa’s Most Wanted — дебютный студийный альбом Айс Кьюба, выпущен 16 мая 1990 года, после его ухода из группы N.W.A. У альбома был неожиданный большой критический и коммерческий успех, он остался одним из лучших хип-хоп альбомов 1990-х годов.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Айс Кьюба
Дебютные альбомы 1990 года
Хип-хоп-альбомы
Альбомы Priority Records